William Gillies ist der Name folgender Personen:

* William Gillies (Politiker, 1868) (1868–1928), australischer Politiker (Australian Labor Party) 
 William Gillies (Politiker, 1885) (1885–1958), britischer Politiker (Labour Party)
 William George Gillies (1898–1973), schottischer Maler